22. sezon Ekstraligi słowackiej rozegrany został na przełomie 2014 i 2015 roku. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest firma bukmacherska Tipsport, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa Tipsport extraliga. W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów profesjonalnych oraz juniorska reprezentacja Słowacji. Obrońcą tytułu była drużyna HC Koszyce.

Wydarzenia przedsezonowe 
 6 sierpnia 2014 roku po dwóch latach od finału sezonu 2011/2012 drużyny Slovanu Bratysława oraz HC Koszyce rozegrały pomiędzy sobą mecz. Spotkanie miało chartakter towarzyski, a zwycięzcą została drużyna ze stolicy Słowacji.
 Drużyna HC Koszyce, dzięki przyznaniu dzikiej karty uczestniczyła w pierwszej edycji turnieju Hokejowej Ligi Mistrzów występując w Grupie A, grając z fińskim Oulun Kärpät, czeskim Bílí tygři Liberec oraz niemieckim Kölner Haie.

Faza zasadnicza

System rozgrywek 
W skład ligi wchodziło 10 klubów zawodowych i jeden dodatkowy zespół – HK Orange 20 – stanowiący reprezentację Słowacji juniorów, który nie uczestniczył we wszystkich kolejkach. Ogólnie zagra dwadzieścia spotkań (po dwa z każdym zespołem) w okresie od września do czasu rozpoczęcia juniorskich mistrzostw świata. Zespół ten nie może spaść z ligi, ani awansować do fazy play-off.

Pozostałe zespoły grały 56 spotkań (6 razy z każdym zespołem – 3 u siebie i 3 na wyjeździe + 2 z HK Orange 20). Pierwsze osiem zespołów awansuje do fazy playoff, dziewiąty zespół kończył sezon nie rozgrywając już żadnych meczów, a dziesiąty zespół walczył w barażach o utrzymanie w ekstralidze z mistrzem pierwszej ligi.

Tabela 

Legenda:       = Awans do Ligi Mistrzów + awans do playoff,       = Awans do playoff,       = Zapewnione utrzymanie,       = Baraż o utrzymanie,       = Koniec sezonu

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Ekstralidze słowackiej w sezonie 2014/2015 składała się z trzech rund. Uczestniczy w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym HC Koszyce (mistrz sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 2-2-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 2 oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz trzeci, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Rywalizacja o miejsce w Ekstralidze 
W rywalizacji o dziesiąte miejsce w lidze w sezonie 2014/2015 walczyły dwa zespoły. Najsłabsza drużyna ligi w szronie zasadniczym oraz mistrz pierwszej ligi (drugi poziom rozgrywek na Słowacji). Seria była rozgrywana w formule do czterech zwycięstw.

MsHK Żylina – HC 07 Detva 4:1 (7:2, 5:6, 6:1, 3:1, 3:2)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek
 Statystyki ligowe na hockeyslovakia.sk

Hokej na lodzie na Słowacji
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 na Słowacji
2015 na Słowacji